Dokter Zjivago, een roman van Boris Pasternak
 Doctor Zhivago (film), een Amerikaanse film uit 1965
 Doctor Zhivago (miniserie), een Britse televisieserie uit 2002